Băiceni (gmina Cucuteni) – wieś w Rumunii, w okręgu Jassy, w gminie Cucuteni 
 Băiceni (gmina Todirești) – wieś w Rumunii, w okręgu Jassy, w gminie Todirești